astronauta – osoba odbywająca loty kosmiczne
 Astronauci – powieść Stanisława Lema